Budi är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Eastern Equatoria, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Budi är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Budi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Eastern Equatoria